|-
| 207301 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207302 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 207303 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207304 - || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207305 - || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207306 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207307 - || || 2 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207308 - || || 4 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207309 - || || 6 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207310 - || || 6 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207311 - || || 7 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 207312 - || || 4 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207313 - || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207314 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207315 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207316 - || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207317 - || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207318 - || || 9 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207319 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207320 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207321 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207322 - || || 6 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207323 - || || 10 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 207324 - || || 9 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207325 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207326 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207327 - || || 12 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207328 - || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207329 - || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207330 - || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207331 - || || 11 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 207332 - || || 14 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207333 - || || 14 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207334 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207335 - || || 2 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207336 - || || 4 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207337 - || || 16 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207338 - || || 17 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207339 - || || 19 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207340 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207341 - || || 3 de maig de 2005 || La Cañada || J. Lacruz
|-
| 207342 - || || 1 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 207343 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207344 - || || 3 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207345 - || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207346 - || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207347 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207348 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207349 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207350 - || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207351 - || || 6 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207352 - || || 7 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207353 - || || 11 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 207354 - || || 10 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 207355 - || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207356 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207357 - || || 8 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207358 - || || 11 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207359 - || || 13 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207360 - || || 13 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207361 - || || 12 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207362 - || || 15 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 207363 - || || 15 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 207364 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207365 - || || 8 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 207366 - || || 20 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207367 - || || 2 de juny de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207368 - || || 3 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207369 - || || 3 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207370 - || || 6 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207371 - || || 10 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207372 - || || 12 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207373 - || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207374 - || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207375 - || || 28 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207376 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207377 - || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207378 - || || 5 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 207379 - || || 6 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207380 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 207381 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 207382 - || || 28 d'agost de 2005 || Drebach || J. Kandler
|-
| 207383 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207384 - || || 29 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 207385 - || || 4 de setembre de 2005 || Marly || P. Kocher
|-
| 207386 - || || 8 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207387 - || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207388 - || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207389 - || || 12 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207390 - || || 11 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207391 - || || 22 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207392 - || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207393 - || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207394 - || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 207395 - || || 26 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207396 - || || 29 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207397 - || || 30 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207398 - || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207399 - || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207400 - || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

7